Gino Pizzati (1919) – aviatore italiano
 Steve Pizzati (1974) – conduttore televisivo australiano